Ayling ist der Familienname folgender Personen:
 Astrid Ayling (* 1951), britische Ruderin
 Dennis Ayling (1917–1998), britischer Regisseur, Kameramann und Filmtechniker
 Luke Ayling (* 1991), englischer Fußballspieler
 Richard Ayling (* 1952), britischer Ruderer